Henry Clinton kan syfta på flera personer, bland andra:

* Henry Clinton (1730–1795), brittisk general
 Henry Clinton (1771–1829), brittisk general
 Henry Clinton, 7:e earl av Lincoln (1684–1728)
 Henry Clinton, 9:e earl av Lincoln (1720-1794)

Se även 

 Henry Pelham-Clinton